Примера Дивисьон 1961 () — 31-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Таблица вылета

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1961 на rsssf.com

1961
Аргентина
1961 год в Аргентине